Neuvic kan syfta på:
 Neuvic, Corrèze
 Neuvic, Dordogne